TNSC son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 El Teatro Nacional de San Carlos de Lisboa, en Portugal.
 El Centro Espacial Tanegashima, en Japón.

Siglas